Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Gedong (Banyubiru), een plaats in het regentschap Semarang van de provincie Midden-Java,
 Gedong (Karanganyar), een plaats in het regentschap Karanganyar van de provincie Midden-Java
 Gedong (Kemiri), een plaats in het regentschap Purworejo van de provincie Midden-Java
 Gedong (Ngadirojo), een plaats in het regentschap Wonogiri van de provincie Midden-Java
 Gedong (Pasar Rebo) een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Jakarta in de provincie Jakarta
 Gedong (Patean), een plaats in het regentschap Kendal van de provincie Midden-Java
 Gedong (Pracimantoro), een plaats in het regentschap Wonogiri van de provincie Midden-Java